Бельгодер:

 Бельгодер — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика.
 Бельгодер — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.